Novak Đoković era il detentore del titolo ma non è potuto scendere in campo nella finale del torneo a causa di un attacco febbrile. Andy Murray ha di conseguenza vinto il torneo.

Teste di serie 

  Novak Đoković (finale, ritirato per febbre)
  Rafael Nadal (semifinale, terzo posto)
  Stanislas Wawrinka (semifinale, quarto posto)

  Andy Murray (campione)
  Feliciano López (quarti di finale, sesto posto)
  Nicolás Almagro (quarti di finale, quinto posto)

Tabellone

Parte finale

Finale 5º/6º posto

Note

Collegamenti esterni 
 

Mubadala World Tennis Championship 2015